Sezon Svenska hockeyligan rozegrany na przełomie 2015 i 2016 jako 41. sezon rozgrywek o mistrzostwo Szwecji w hokeju na lodzie. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Växjö Lakers, która w finale poprzedniej edycji pokonała Skellefteå AIK 4:2. W porównaniu do ubiegłego sezonu ligę opuścił Leksands IF. Od tego sezonu w lidze będzie występowało 14 drużyn. Z Allsvenskan awansowały Malmö Redhawks, Karlskrona HK i Rögle BK.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy trwał od 16 września 2015 do 8 marca 2016. Uczestniczyło w nim 14 drużyn, które rozegrały po 52 spotkania. 

Legenda:       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off,       = Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Najskuteczniejszym zawodnikiem rundy zasadniczej został Amerykanin, Ryan Lasch (Frölunda HC), który w 51 meczach uzyskał 51 punktów (15 goli i 36 asyst). Najlepszym strzelcem był Kanadyjczyk Nick Johnson (Brynäs), który zdobył 22 gole i otrzymał nagrodę Trofeum Håkana Looba.

Faza play-off 
Wzorem innych lig europejskich w 2013 postanowiono zreformować system fazy play-off. W nowym formacie bezpośrednio do ćwierćfinałów awansuje sześć drużyn. Zespoły z miejsc 7-10 wpierw będą rywalizować o dwa wolne miejsca w fazie play-off.

Runda kwalifikacyjna
Drużyny z miejsc 7-10 rozegrają pierwszą rundę fazy play-off. Zwycięzcą serii zostanie drużyna, która zdobędzie dwa zwycięstwa.

Główna faza play-off
W ćwierćfinale, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego będzie walczyć z najniżej rozstawionym zwycięzcą rundy kwalifikacyjnej, wicemistrz sezonu zasadniczego zagra z wyżej rozstawioną drużyną rundy kwalifikacyjnej, pozostałe drużyny walczyć będą według klucza: 3-6, 4-5.

Drużyna, która zajmie wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego siódmego meczu. Z tym, że zdobywca sezonu zasadniczego zawsze jest gospodarzem siódmego meczu. Od ćwierćfinałów do finałów serie rozgrywane są w formule do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 1 i 3 oraz ewentualnie 5 i 7 we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywa mecze w swojej hali: drugi, czwarty oraz ewentualnie szósty.

 Runda kwalifikacyjna
Djurgårdens IF (7) - Brynäs IF (10) 2:1 (5:4, 2:5, 5:4)
Örebro HK	 (8) - HV71 (9) 0:2 (2:3, 1:7)

Najskuteczniejszym zawodnikiem fazy play-off został Fin Artturi Lehkonen (Frölunda HC), który uzyskał 19 punktów (11 goli i 8 asyst). Najlepszym strzelcem był Artturi Lehkonen (Frölunda HC), który zdobył 11 goli.

Nagrody 
 Skyttetrofén: Ryan Lasch (Frölunda)
 Guldhjälmen: Anton Rödin (Brynäs IF)
 Trofeum Salminga: Niclas Burström (Skellefteå)
 Trofeum Honkena: Markus Svensson (Skellefteå)
 Trofeum Håkana Looba: Nick Johnson (Brynäs)
 Najlepszy pierwszoroczniak sezonu: Ludvig Rensfeldt (Rögle BK)
 Stefan Liv Memorial Trophy: Johan Sundström (Frölunda)
 Rinkens riddare: Daniel Viksten (Örebro)
 Guldpipan: Mikael Nord

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Szwecji
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 w Szwecji
2016 w Szwecji